Barbazan ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:
 Barbazan, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Kanton Barbazan, Kanton im Département Haute-Garonne

sowie mit Namenszusatz:
 Barbazan-Debat, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Barbazan-Dessus, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

Barbazan ist der Familienname folgender Personen:
 Arnault Guilhem de Barbazan (1360–1431), königlicher Berater und Kammerherr
 Édouard Barbazan (1902–??), französischer Hochspringer
 Étienne Barbazan (1694–1770), französischer Romanist